De 63e editie van de Belgische wielerwedstrijd Grote Prijs Raf Jonckheere werd verreden op 29 juli 2013. De start en finish vonden plaats in Westrozebeke. De winnaar was Baptiste Planckaert, gevolgd door Marco Minnaard en Steven Caethoven.

Uitslag 

Grote Prijs Raf Jonckheere
Eendagswielerwedstrijd in 2013